Константиновка — (тат. Күчтәнти) село в Бардымском районе Пермского края на реке Тулва. Входит в состав Печменского сельского поселения.

По результатам переписи 2010 года численность населения составила 496 человек, в том числе 243 мужчины и 253 женщины.

В 2005 году численность населения составляла 583 человека.

Находится примерно в 25 км к юго-востоку от центра села Барда.

Образование 
В селе работает МБОУ «Константиновская основная школа имени земляка-писателя Р. Ф. Ягафарова». Также работает детский сад.

Известные люди 
Рашит Файзрахманович Ягафаров (1946—2008) — кандидат филологических наук. Старший научный сотрудник Института языка, литературы и искусствоведения (ИЯЛИ) им. Г.Ибрагимова Академии наук Татарстана. Являлся председателем Всетатарского общественного центра.

Санифа Рангулова — заслуженная артистка Республики Татарстан.

Примечания 

Населённые пункты Бардымского района